Areal kan syfta på följande:
 Areal, arean av ett geografiskt områdes projektion på en tänkt, normaliserad jordyta.
 Areal (ort), Rio de Janeiro, Brasilien
 Areal (kommun), Rio de Janeiro, Brasilien